Selbert ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Selbert (1893–1965), deutscher Beamter, Politiker und Journalist
 Elisabeth Selbert (1896–1986), deutsche Politikerin und Juristin
 Susanne Selbert (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)